Ацетат алюминия — химическое соединение, соль металла алюминия и уксусной кислоты с формулой Al(CHCOO), бесцветные кристаллы, растворяются в холодной воде и гидролизуются в горячей.

Получение 

 Действие безводной уксусной кислоты на металлический алюминий в присутствии катализатора:

 Действие уксусного ангидрида на хлорид алюминия:

Физические свойства 

Ацетат алюминия образует бесцветные кристаллы, растворимые в холодной воде с сильным гидролизом по катиону, в воде комнатной температуры происходит полный гидролиз до основного ацетата алюминия Al(OH)(CHCOO).

Химические свойства 

 Реагирует с водой, в т.ч с влагой из воздуха:

 В горячей воде гидролиз идёт дальше:

Применение 
 В фармакологии (Жидкость Бурова).
 В текстильной промышленности.

Литература 
 
 

алюминия